Кое-что задаром:
 «Кое-что задаром» —  юмористический рассказ Роберта Шекли.
 «Кое-что задаром» — фильм режиссёра Алексея Талызина по мотивам произведения Роберта Шекли.